Liszkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ulf Liszkowski (* 1976), deutscher Psychologe
 Uwe Liszkowski (* 1943), deutscher Historiker und Hochschullehrer